

Patronymes 
Frison-Roche est un nom de famille notamment porté par:
 Roger Frison-Roche (1906-1999), alpiniste et écrivain ;
 Marie-Anne Frison-Roche (1959-), professeure de droit ;
 Clément Frison-Roche (1991-2019), capitaine de l'Armée de terre (chef de bataillon à titre posthume), pilote de Tigre dans l'aviation légère de l'Armée de terre (ALAT), mort pour la France au Mali.

Entreprise 
 Les éditions Frison-Roche est une maison d'édition d'ouvrages, existante depuis 1987, située à Paris.

Références 

Homonymie de patronyme